Двоевка:

 Двоевка — военный и спортивный аэродром в Смоленской области.
 Двоевка — деревня в Вяземском районе Смоленской области России.